Die Liste der Länderspiele der amerikanisch-samoanischen Fußballnationalmannschaft enthält alle Spiele der amerikanisch-samoanischen Fußballnationalmannschaft der Männer, sofern diese von den World Football Elo Ratings, dem Weltfußballverband FIFA oder der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation anerkannt werden. Die A-Nationalmannschaft trat zwischen 1983 und 2015 zu insgesamt 46 Länderspielen an; davon gewann sie vier Partien, spielte einmal Unentschieden und verlor die übrigen 41 Spiele. Insgesamt schoss Amerikanisch-Samoa 28 Tore und kassierte dabei 304 Gegentreffer, durchschnittlich 6,6 Gegentore pro Spiel.

Dabei sind die Ergebnisse stets aus amerikanisch-samoanischer Sicht angegeben. Die Nummer des Spiels wurde den jeweiligen Quellen entsprechend vergeben; der Spielausgang ist durch eine grüne (Sieg), gelbe (Unentschieden) respektive rote (Niederlage) Hinterlegung gekennzeichnet. Es gilt das Ergebnis nach der regulären Spielzeit nach 90 oder 120 Minuten. Sowohl in der Hinterlegung als auch in der Bilanz wird ein nach Elfmeterschießen entschiedenes Spiel als Unentschieden gewertet. Im Abschnitt „Statistik“ findet sich die Bilanz der Mannschaft seit dem ersten Länderspiel bei den South Pacific Games 1983 nach Gegner, Kontinentalverband und Spielort sortiert; eine grüne Unterlegung bedeutet eine positive Gesamtbilanz (mehr Siege als Niederlagen), eine gelbe Unterlegung eine ausgeglichene (ebenso viele Siege wie Niederlagen) und eine rote Unterlegung eine negative Bilanz (mehr Niederlagen als Siege).

Chronologische Tabelle der Spiele

Statistik

Länderspielbilanz nach Anlass

Länderspielbilanz nach Gegner 
Die amerikanisch-samoanische Nationalmannschaft gewann bisher lediglich je ein Spiel gegen Tonga und Wallis und Futuna, ein Spiel gegen die Cookinseln endete ohne Sieger. Gegen Wallis und Futuna weist die Mannschaft eine ausgeglichene Bilanz mit negativem Torverhältnis auf, die weiteren Bilanzen sind ausnahmslos negativ.

Länderspielbilanz nach Kontinentalverband 
Das Spiel gegen Guam im September 2009 war das erste und bisher einzige Spiel gegen eine Mannschaft eines anderen Kontinentalverbandes, da sich Australien erst am 1. Januar 2006 der Asian Football Confederation anschloss. Einige Spiele fanden gegen Mannschaften statt, die damals noch nicht der Oceania Football Confederation angehörten, inzwischen jedoch Mitglied des Kontinentalverbandes geworden sind; diese Spiele wie auch solche gegen „assoziierte OFC-Mitglieder“ sind in der Bilanz des ozeanischen Verbandes enthalten. Sowohl die Bilanz gegen Mannschaften Asiens als auch jene gegen Mannschaften Ozeaniens sind negativ.

Länderspielbilanz nach Spielort 
Bisher fanden alle Spiele auswärts oder auf neutralem Boden statt. Einziger Spielort, an dem Amerikanisch-Samoa einen Punktgewinn feiern konnte, ist die samoanische Hauptstadt Apia; bei je einem in Apia und in Rarotonga auf den Cookinseln ausgetragenen Spiel konnte die Mannschaft drei Tore erzielen.

Länderspielbilanz nach Zeitraum 

In diesen 46 Spielen erzielte das Nationalteam vom Amerikanisch-Samoa pro Spiel im Schnitt 0.58 Tore, erhielt dabei durchschnittlich 4.75 Tore. Dies bei einem Punkteschnitt von 0.25 pro Spiel.

Anmerkungen

Weblinks 
 Eastern Samoa: matches, ratings and points exchanged, in: eloratings.net, abgerufen am 17. Juli 2013 (englisch).
 Amerikanisch-Samoa: Ansetzungen und Ergebnisse, in: fifa.com, abgerufen am 17. Juli 2013.
 American Samoa: List of International Matches (23. November 2006), in: rsssf.com, abgerufen am 17. Juli 2013 (englisch).

!
Amerikanisch-Samoa